San Sacerdote puede hacer referencia a:
 San Sacerdote de Limoges, obispo, monje y abad (s. VIII), celebrado el 5 de mayo;
 San Sacerdote de Lyon, obispo (552), celebrado el 11 de septiembre.